Chang Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhang Shui (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Zhang Shui (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Shangyou Jiang, vattendrag, Jiangxi, 
 Chang Jiang (vattendrag i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar